José Luis Alonso puede referirse a:

 José Luis Alonso (1961-), actor español;
 José Luis Alonso Coomonte (1932-), escultor español;
 José Luis Alonso de Santos (1942-), dramaturgo español;
 José Luis Alonso Mañés (1924-1990), director de teatro español;
 José Luis Alonso Mateo (1964-), pintor cubano.
 José Luis Alonso Martos (1987-), jugador español.

gl:José Luis Alonso
pt:José Luis Alonso (desambiguação)